Полибазит — мало распространённый минерал, относящийся к сульфосолям серебра. Образует изоморфный ряд с пирсеитом (Cu(Ag,Cu)6Ag9As2S11). Очень хрупкий, легко крошится. Разлагается в азотной кислоте.

Кристаллография

Оптические свойства

Формы выделения 
Полибазит образует кристаллы в форме пластинок или коротких шестиугольных либо треугольных призм, преобладают грани (001), (100), (110), (111). Образует мелкозернистые агрегаты, тонкие прожилки, корки.

Образование 
Происхождение гидротермальное, встречается в рудных жилах вместе с другими сульфосолями серебра. Ассоциирует с галенитом, пираргиритом, стефанитом, аргентитом, фрейбергитом и акантитом.

Химический состав 
Полибазит и пирсеит (Cu(Ag,Cu)6Ag9As2S11) образуют изоморфный ряд. В полибазите чаще всего содержится примесь мышьяка, а в пирсеите содержится примесь сурьмы. Кроме мышьяка в полибазите встречаются примеси железа, цинка, висмута и свинца.

Месторождения 
Полибазит встречается в Яхимове и Пршибраме (Чехия); Дальнегорске (Россия); Гарце, Фрайберге, Йоганнгеоргенштадте (Саксония, Германия); Баиска-Штьянчице (Словакия); Цакатекасе, Гуанахуато и Дуранго (Мексика); Неваде, Колорадо, Монтане, Айдахо и Аризоне (США); Онтарио (Канада); Трес-Пунтасе (Чили); руднике Охината (Япония).

Литература 
 Penfield (1896), American Journal of Science: 2: 17.
 Van Horn (1911), American Journal of Science: 32: 40.
 Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837—1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 351—353.
 Evain, M., L. Bindi and S. Menchetti (2006): Structural complexity in minerals: twinning, polytypism and disorder in the crystal structure of polybasite, (Ag,Cu)16(Sb,As)2S11. Acta Cryst. B62, 447—456.
 Bindi, Luca, Michel Evain, Paul G. Spry, and Silvio Menchett (2007) The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules. American Mineralogist, 92, 918—925.
 Luca Bindi and Silvio Menchetti (2009): Adding further complexity to the polybasite structure: The role of Ag in the B layer of the -M2a2b2c polytype. American Mineralogist, 94, 151—155.

Ссылки 
 http://wiki.web.ru/wiki/Полибазит 
 http://webmineral.com/data/Polybasite.shtml 
 http://www.mindat.org/min-3256.html 
 http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Polybasite
 http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/s_carta.php?%F0%CF%CC%C9%C2%C1%DA%C9%D4 

Сульфосоли (минералы)
Минералы меди
Минералы серебра
Минералы сурьмы
Минералы моноклинной сингонии
Рудные минералы